L'édition 2008 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 20 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Mahesh Bhupathi et Mark Knowles celle en double.

Lauréats 
Le double tenant du titre, Roger Federer, remporte son  en simple en battant en finale David Nalbandian. Ce dernier échoue pour la  en finale du tournoi après (2003 & 2004). Il s'agit pour Roger Federer du  et  sur dur en carrière. Il s'impose pour la  à Bâle, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Mahesh Bhupathi et Mark Knowles remportent leur  ensemble en battant en finale Christopher Kas et Philipp Kohlschreiber. Il s'agit respectivement de leur  et .

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2008
Sport en Suisse en 2008
Tennis en octobre 2008